Dhrontal steht für:

 Dhrontal, Tal des Flusses Kleine Dhron
 Dhrontal, Tal des Flusses Dhron
 Dhrontalsperre, Talsperre im Tal der Kleinen Dhron im Landkreis Trier-Saarburg und im Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz
 Dhrontal-Wackentour, Wanderweg am Saar-Hunsrück-Steig in der Verbandsgemeinde Thalfang am Erbeskopf, Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz